Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2008 () проводился со 2 по 10 февраля 2008 года в городе Су-Сент-Мари (провинция Онтарио) среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 59-й раз для юниоров-мужчин, в 38-й раз для юниоров-женщин, в 14-й раз в провинции Онтарио и во 2-й раз в Су-Сент-Мари.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на , который проводился в марте 2008 в городе Эстерсунд (Швеция).

В мужском и женском турнире принимало участие по 13 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (3-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Квебек (скип William Dion стал чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (скип Travis Fanset). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Остров Принца Эдуарда (скип Бретт Галлант).

В женском турнире чемпионом стала (8-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Кейтлин Лаус стала чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Саскачеван (скип Стефани Маквайкар). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Новая Шотландия (скип Danielle Parsons).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе () команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф
 команды, выходящие в двухраундовый тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2008
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2008
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2008

Спорт в Канаде в 2008 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Онтарио
Февраль 2008 года